Engelshof bezeichnet

 Engelshof (Adelsried), Ortsteil der Gemeinde Adelsried, Landkreis Augsburg, Bayern
 Engelshof (Altmärkische Wische), Wohnplatz im Ortsteil Wendemark der Gemeinde Altmärkische Wische, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Engelshof (Gessertshausen), Ortsteil der Gemeinde Gessertshausen, Landkreis Augsburg, Bayern

 Hofanlage Gut Engelshof (Köln), einen Gutsbau und heutiges Bürgerhaus in Köln-Westhoven, Nordrhein-Westfalen
 einen Bestandteil der Termelineskapelle Ollesheim in der Gemeinde Nörvenich, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Engelhof
 Engelshofen
 Engleshof